Крестон има више значења:
 Крестон (Калифорнија)
 Крестон (Ајова)
 Крестон (Вашингтон)
 Крестон (Илиноис)
 Крестон (Небраска)
 Крестон (Охајо)